Polska

Miejscowości w Polsce 
 Kletnia – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Stężyca 
 Kletnia – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gomunice
 Kletnia – kolonia w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gomunice

Rosja
 Kletnia – osiedle typu miejskiego w obwodzie briańskim w Rosji